Mander kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mander, administrativ by, Jawa Timur,

Nederländerna 

 Mander (ort i Nederländerna), Overijssel, Gemeente Tubbergen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar